Las elecciones parlamentarias de Alemania de 1874 se llevaron a cabo el 10 de enero de 1874. El Partido Nacional Liberal se mantuvo como el partido más grande en el Reichstag, con 147 de los 397 escaños. La participación electoral fue del 61,2%.

Resultados

Resumen de resultados

Resumen de asientos

Referencias 

1874
Elecciones en 1874